II liga 2012/2013 – 5. edycja rozgrywek trzeciego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce po reorganizacji lig w 2008 roku. Wzięło w niej udział 36 drużyn, grając w dwóch grupach systemem kołowym. Sezon ligowy rozpoczął się w sierpniu 2012 roku, a ostatnie mecze rozegrane zostały w czerwcu 2013 roku.

Grupa wschodnia

Drużyny 
W grupie wschodniej występowało 18 zespołów z województw: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Walczyły one o dwa miejsca premiowane awansem do I ligi.

Objaśnienia:
Mistrz III ligi, grupy V (podlasko-warmińsko-mazurskiej) –  – zrezygnował z gry w II lidze. Concordia Elbląg uzyskała zatem prawo gry na trzecim poziomie jako wicemistrz grupy.

Rozgrywki 
W sezonie 2012/2013 drużyny rozegrały 34 kolejki ligowe po 9 meczów (razem 306 spotkań) w dwóch rundach: jesiennej i wiosennej.

Dwa czołowe miejsca w końcowej tabeli premiowane były awansem do I ligi. Ostatnie dwa zespoły spadły automatycznie do III ligi. Ponadto spadek każdej drużyny z I ligi, przynależnej terytorialnie do grupy wschodniej, spowodował spadek kolejnego zespołu do III ligi.

 Tabela 

|rowspan=14 style="background-color:white;"|

Wyniki

Strzelcy 
Stan na: 15 czerwca 2013 roku

 18 goli 
 GAR Mateusz Broź

 17 goli 
 WIS Konrad Nowak

 14 goli 
 ZNI Adrian Paluchowski

 13 goli 
 PNI Łukasz Nowak

 12 goli 
 WIG Tomasz Tuttas

 11 goli 
 PNI Mateusz Cholewiak
 PNI Łukasz Popiela
 RAD Leândro
 RES Tomasz Ciećko

 10 goli 
 SIA Marcin Truszkowski
 STR Andreja Prokić
 WPŁ Łukasz Sekulski

 9 goli 
 POS Adrian Dziubiński
 WPŁ Marcin Krzywicki

 8 goli 
 CON Jakub Zejglič
 MOT Ivan Jovanovič
 ELB Anton Kołosow
 PEL Mykoła Dremluk
 WPŁ Janusz Dziedzic
 WIS Szymon Martuś

 7 goli 
 PEL Rafał Kujawa
 POS Krystian Wójcik
 PNI Tomasz Księżyc
 RAD Marcin Figiel
 SIA Jarosław Piętkowski
 STR Daniel Koczon
 ŚWI Michał Strzałkowski
 WPŁ Bartłomiej Sielewski

 6 goli 

 5 goli 

 4 gole 

 3 gole 

 2 gole 

 1 gol

Bramki samobójcze 
Stan na: 15 czerwca 2013 roku

Stadiony

Grupa zachodnia

Drużyny 
W grupie zachodniej występowało 18 zespołów z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego. Walczyły one o dwa miejsca premiowane awansem do I ligi.

Objaśnienia:
 12. drużyna poprzedniego sezonu –  – nie uzyskała licencji na grę w II lidze, w związku z czym utrzymał się Tur Turek.
 Z I ligi wycofał się Ruch Radzionków, wobec czego utrzymała się w niej Polonia Bytom. Zwolnione miejsce w II lidze zajęła Calisia Kalisz.

Rozgrywki 
W sezonie 2012/2013 drużyny rozegrały 34 kolejki ligowe po 9 meczów (razem 306 spotkań) w dwóch rundach: jesiennej i wiosennej.
Dwa czołowe miejsca w końcowej tabeli premiowane były awansem do I ligi. Dwa ostatnie zespoły spadły automatycznie do III ligi. Ponadto spadek każdej drużyny z I ligi, przynależnej terytorialnie do grupy zachodniej, spowodowało spadek kolejnego zespołu do III ligi.

 Tabela 

||rowspan=12 style="background-color:white;"|

Wyniki

Strzelcy 
Stan na: 15 czerwca 2013 roku

 22 goli 
 PLK Szymon Skrzypczak

 16 goli 
 ROW Kamil Kostecki

 14 goli 
 CAL Paweł Tabaczyński
 RZD Marcin Lachowski

 13 goli 
 ZSO Rafał Jankowski

 12 goli 
 BYT Robert Hirsz
 ROW Jarosław Wieczorek

 11 goli 
 CCH Daniel Feruga
 TUR Łukasz Staroń

 10 goli 
 ROZ Sebastian Gielza

 9 goli 
 BYT Jakub Bojas
 GRW Rafał Siemaszko
 PLK Mateusz Szczepaniak
 CHG Krzysztof Kaliciak
 KLU Piotr Burski

 8 goli 

 7 goli 

 6 goli 

 5 goli 

 4 gole 

 3 gole 

 2 gole 

 1 gol

Bramki samobójcze 
Stan na: 15 czerwca 2013 roku

Stadiony

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Polski Związek Piłki Nożnej
 Strona II ligi
 II liga 2012/2013, grupa zachodnia
 II liga 2012/2013, grupa wschodnia

2012 w piłce nożnej
2013 w piłce nożnej
Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
2012 w polskim sporcie
2013 w polskim sporcie